St.-Yves kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Saint-Yves
 Alfred Marie Augustine Saint-Yves

Robotskapade auktorsförkortningar